Александар Трифуновић се може односити на:
 Александра Трифуновића, фудбалера,
 Александра Трифуновића, кошаркаша и кошаркашког тренера.
 Александра Трифуновића, новинара из Републике Српске